Koberstein steht für:

 Gut Koberstein, Adelssitz in Obererbach (Westerwald), Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Burg Koberstein, Burgruine in Obererbach (Westerwald), Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Koberštejn, Burgruine in Zlaté hory, Olomoucký kraj, Tschechien

Koberstein ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Koberstein (* 1952), deutscher Geistlicher
 Berndt Koberstein (1956–1986), deutscher Gewerkschafter

 Karl August Koberstein (1797–1870), deutscher Literaturhistoriker
 Karl-Heinz Koberstein (* 1956), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Koberwein
 Koverstein, Ortsteil von Gummersbach in Nordrhein-Westfalen